Rezerwat przyrody Bukowa Góra – rezerwat przyrody w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Otyń
 Rezerwat przyrody Bukowa Góra – rezerwat przyrody w woj. śląskim, pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Rezerwat przyrody Bukowa Góra – rezerwat przyrody w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

Inne 
 Rezerwat przyrody Bukowa Góra – nazwa byłego rezerwatu przyrody (obecnie obszar ochrony ścisłej) w woj. lubelskim, w pow. zamojskim
 Rezerwat przyrody Bukowa Góra nad Pysznem – rezerwat przyrody w woj. pomorskim, w pow. bytowskim

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody w Polsce
 Bukowa Góra